Martis steht für

 Martis (Sardinien), eine Gemeinde in der Provinz Sassari der Italienischen Region Sardinien
 Martis (Volk), ein Volk Nordamerikanischer Indianer
 Martis, ein Frühlingsbrauch in Griechenland 

Martis ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaos Martis († 2013), griechischer Politiker
 Shelton Martis (* 1982), Fußballspieler aus den niederländischen Antillen

Siehe auch:
 Mardis
 Mars